Мраз, Мрез (Mraz, ) — власна назва; поширена у вигляді прізвищ.

 Андрей Мраз (1904—1964) — словацький літературознавець
 Густав Мраз — чехословацький футболіст
 Джейсон Мрез — американський співак
словацькі прізвища
чеські прізвища